Automat – gruppo musicale prog italiano attivo negli anni settanta
Automat – album del gruppo omonimo del 1978
Automat – dipinto di Edward Hopper del 1927